Kasten of

Opbergmiddel of omhulling
Kast als opbergmiddel, bijvoorbeeld:
Inloopkast, een kamer die als kast gebruikt wordt
Bezemkast, waar schoonmaakgerei bewaard wordt
Laminaire luchtstroomkast, een werkkast voor het laboratorium
Meterkast, de technische ruimte in een pand waar diverse meters zijn opgesteld
Kast als omhulsel of behuizing, bijvoorbeeld:
Bijenkast, behuizing waarin een imker bijen houdt, zie het kopje Bijenkast in het artikel Bijenkorf
Computerkast
Flipperkast, een speelautomaat
Inloopkast
Kast (molen), het deel van een standerdmolen dat op de wind gedraaid kan worden
Koelkast
Letterkast
Luidsprekerbox of luidsprekerkast
Orgelkast
Poppenkast, een mini-"theater" waarin met behulp van handpoppen een verhaal wordt uitgebeeld
Uitstalkast
Vitrinekast

Eigen namen 
De Kast, een Friese popgroep
Bas Kast (1973), Duitse schrijver en journalist
Kasten bei Böheimkirchen, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Scheepstypes
Kast (sleepschip), sleep- of maatkast, een gesleept type binnenvaartschip, zie sleepschip
Zeilkast, kast of klipperkast, een stalen, zeilend type binnenvaartschip

Titels van producties
Achterwerk in de kast, een kinderprogramma van de Nederlandse omroep VPRO, eind twintigste eeuw
Achterwerk uit de kast, mensen die als kind in "Achterwerk in de kast" optraden,tonen hun leven in dit tv-programma
Alles Uit De Kast, een Vlaams televisieprogramma uit 2006
De Chinese kast, titel van het 140ste stripverhaal van Jommeke.
De Cock en het lijk in de kas, aflevering van Baantjer uit het 8e seizoen.
In de kast op de kast, een Nederlandse klucht uit 1978

Overige
Uit de kast komen, uitkomen voor je (seksuele) geaardheid
Kast (druktechniek)
Kast (turntoestel)
Kastenstelsel, van kaste, een sociale verdeling in India
Klankkast
Onderkast, drukkersterm, "kleine letters" in tegenstelling tot kapitalen of hoofdletters